Catlin Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Catlin Lake (New York)
 Catlin Lake (Oregon)
 Catlin Lake (Washington)